Abro steht für:
 Insel in Estland, siehe Abruka
 Ortschaft in der Gemeinde Holt in Schleswig-Holstein, siehe Holt (Schleswig)
 Åbro, schwedische Brauerei 

Abro ist der Familienname folgender Personen:
 Bourhan Abro (* 1995), dschibutischer Schwimmer